Nastaran, , est un prénom féminin iranien qui est le nom de la rosacée Rosa canina. Le prénom iranien Nasrin () porte la même signification.

Personnalités 
Plusieurs personnalités portent ce prénom :
  : linguiste et écrivain iranienne ;
  : écrivain iranienne ;
  : écrivain américaine d'origine iranienne.

Voir aussi 
 L'équivalent en arabe de Nastaran est 

Prénom féminin
Prénom iranien